GIE puede referirse a:
 Gestión Integral Empresarial
 Gestión de la Innovación Empresarial
 Grupo de Intervenciones Especiales, nombre de varias unidades de operaciones especiales:
 Grupo de Intervenciones Especiales (Navarra)
 Grupo de Intervenciones Especiales (México)
 Grupo de Intervenciones Especiales (Argentina)